Rajaküla (Alutaguse), een plaats in de Estlandse gemeente Alutaguse, provincie Ida-Virumaa
 Rajaküla (Vinni), een plaats in de Estlandse gemeente Vinni, provincie Lääne-Virumaa